Люцифе́р ( букв. «светоносный», от  «свет» и  «несу»):

Люцифер

В мифологии 
 Люцифер — образ «утренней звезды» в римской мифологии.

В христианстве 
 Lucifer — в Вульгате (V век) эпитет Христа, эсхатологический символ, показывающий его спасительную миссию.
 Люцифер — синоним Сатаны в христианстве.

Персоналии 
Люцифер (LVCIFER) — древнеримское мужское личное имя (praenomen), а также индивидуальное имя ветви рода (cognomen) времён поздней империи (домината)

  — первый епископ Сиены (упом. ок. 306)
 Люцифер I Каларийский (Святой Люцифер) (ум. 370 или 371) — епископ Кальяри на о. Сардиния (353—370/371), противник арианства, церковный писатель, местночтимый святой
 Люцифер II — архиепископ Кальяри на о. Сардиния (482, упом. в 484), подписал кафолический Символ веры на Карфагенском соборе 484 года
  (1583—1627) — известный голландский пират — капер
 Люцифер, Якоб Хендриксон (16..?—164.?, возможно известен под псевдонимами , El Mulato, Mulat, Diego Grillo, Diego Martin, Diego de la Cruz, Diego de los Reyes, Dieguillo и Cornieles) — голландский пират, сын и преемник Хендрика Люцифера.
 Lucifer — псевдоним композитора электронной музыки  (1924—2008)
 Lucifer — прозвище на ринге борца  (1960—2011)

В науке и технике 
 «» — австрийский грузовой локомотив , построен в 1848 году на фирме «»
 «» — марка мотоциклов, производившаяся французской компанией Mestre et Blatgé (Париж) с 1928 по 1956 годы.
 «» (первоначально «Cosmos Lucifer») — британский трёхцилиндровый, воздушного охлаждения радиальный двигатель для самолёта, построенный в Великобритании в 1920-е годы компанией 
 Lucifer — проект фирмы IBM 1970-х годов, по созданию криптоустойчивого шифра
 LUCIFER (LBT) (Large Binocular Telescope Near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research) — спектрограф ближнего инфракрасного диапазона для Большого бинокулярного телескопа

 В астрономии
 Люцифер — древнеримское название планеты Венера
 (1930) Люцифер — астероид в главном поясе астероидов

 В биологии

 Etmopterus lucifer — международное научное название Светящейся чёрной акулы
 Spinax lucifer — один из таксононимических синонимов Светящейся чёрной акулы
 Linophryne lucifer — вид глубоководных рыб семейства Linophrynidae
 Lucifer или Leucifer — род биолюминесцентных креветок семейства Luciferidae, насчитывает два вида:
 Lucifer typus
 Lucifer orientalis
 Канна 'Люцифер — сорт вида Canna indica рода Canna многолетних травянистых растений монотипного семейства Cannaceae

 В географии
  ( букв. «Холм Люцифер») — стратовулкан в северной части острова Кейндлмас (остров Сретения) в архипелаге Южные Сандвичевы острова; Antarctica ID: 9107, согласно GNIS.
  (; также называется «Мокрые печи» ()) — замерзающий в зимнее время водопад вблизи местечка  (Словения), популярный среди ледовых альпинистов
 Водопады Люсифер () — многоярусные каскадные водопады в  () в округе Томпкинс города Итака (Нью-Йорк)

 В химии
  (нам. по IUPAC: 6-amino-2-(hydrazinecarbonyl)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinoline-5,8-disulfonate de dilithium) — используемый в клеточной биологии низкомолекулярный флуоресцентный краситель, который диффундирует через щелевидные контакты

 В философии
 «Lucifer» — ежемесячный журнал Елены Блаватской, издававшийся с сентября 1887 по август 1897
 «» () — анархо-индивидуалистский и профеминистский еженедельный журнал , издававшийся с 1883 по 1907
 «» — теософский журнал Рудольфа Штейнера, издававшийся с января 1904 по май 1908

 В культуре 
 В литературе

  — имя двух несвязанных вымышленных персонажей американских комиксов, изданных Marvel Comics

 В музыке
Lucifer (иногда стилизованно пишется LUCIFER) — немецко-шведская хардрок-группа
 Λucifer — японская рок-группа
 Lucifer — песня немецкой группы Blue System, написанная Дитером Боленом
 Lucifer — песня корейской группы SHINee
 Lucifer — песня рок-группы из Великобритании The Alan Parsons Project
 Lucifer — песня польской группы Behemoth
 Lucifer Sam — психоделическая композиция британской группы Pink Floyd

 В кинематографе
 Люцифер — российская киностудия, основанная в 1914 году С. А. Френкелем и Э. Пухальским
 Люцифер — американский телесериал 2016 года, основанный на одноимённой серии комиксов Нила Геймана и Майка Кэри
 SD Lucifer — космический корабль в игре Descent: FreeSpace

 В быту 
 lucifer — спичка (нидерл.)
  — бельгийское светлое пиво верхового брожения с содержанием алкоголя 8 %, производится пивоварней Het Anker в Мехелене
 Lucifer® — острый снэк бренда «Mora» от голландского производителя пищевых продуктов Ad van Geloven

 Лючиферо ди Априльяно ''' (иначе д’Априльяно'', ) — один из старейших итальянских дворянских родов (маркизы) из Кротоне

Персоналии 
 Церковные деятели
  (ум. 1521) —  (1508—1521)
  (ум. 1551) —  (1522—1524), епископ Кротоне (1524—1551)
 Джакомо Антонио Лючиферо ди Априльяно (ум. 1547) — епископ Умбриако (1531—1547)

 Политики
 Перуццо Лючиферо ди Априльяно — мэр Кротоне (1485—1486)
 Марчелло Лючиферо ди Априльяно — мэр Кротоне (1572—1573)
 Октавиано Лючиферо ди Априльяно — мэр Кротоне (1574)
 Муцио Лючиферо ди Априльяно — мэр Кротоне (1636, 1660 и 1662—1663)
 Джузеппе Лючиферо ди Априльяно — мэр Кротоне (1668—1669 и 1678—1679)
 Фабрицио Лючиферо ди Априльяно — мэр Кротоне (1693—1694, 1698—1700 и 1722—1724)
 Франческо Лючиферо ди Априльяно — мэр Кротоне (1732—1735 и 1745—1747)
  (ум. 1799) — итальянский политик и революционер, мэр Кротоне (1799)
  (1830—1899) — мэр Кротоне (1873—1874, 1875)
  (1853−1925) — итальянский политик и писатель
  (1858−1909) — итальянский военный, политик и гуманист
  (1855—1933) — итальянский поэт, писатель, историк, нумизмат, археолог и натуралист
  (1898—1997) — итальянский политик, Министр сельского хозяйства Италии (1944), Министр королевского дома (1944—1946) при дворе Умберто II
  (1903—1993) — итальянский политик, монархист, генеральный секретарь Итальянской либеральной партии (декабрь 1947—октябрь 1948)

См. также 
 Лучафэр (значения)
 Лучафэрул (значения)
 Люциферины
 Луцина (значения)

Примечания